Catedral de Santo Estêvão  pode referir-se a:

Catedral de Santo Estêvão (Viena) — na Áustria
Catedral de Santo Estêvão (Shkodër) — na Albânia
Basílica de Santo Estêvão (Budapeste) — na Hungria

França 
Catedral de Bourges
Catedral de Santo Estêvão (Metz)
Catedral de Toulouse

Desambiguações de templos